Дани Глоувър () е американски актьор, режисьор и политически активист, номиниран за пет награди Еми. Най-известен е с ролята си на Роджър Мъртоу във филмовата поредица „Смъртоносно оръжие“.

Биография 
Дани Глоувър е роден на 22 юли 1946 г. в Калифорния. Родителите му са Кери и Мандиса Глоувър. Има по-малък брат Мартин. Дани учи в университета в Сан Франциско, където среща и бъдещата си съпруга – Асаке Бомани. Двамата се женят през 1975 г. и имат едно дете. В университета Глоувър е част от Съюза на черните студенти. След като завършва, работи на общинска служба, но в крайна сметка решава, че иска да бъде актьор. Записва се в Black Actors Workshop в American Conservatory Theater.

Дани Глоувър е защитник на човешките права и редовно участва в акции за помощ на хората от Африка и Латинска Америка. Бил е арестуван за участие в подобни събития.

Дани Глоувър дебютира в киното с малка роля в „Бягство от Алкатраз“ с Клинт Истууд през 1979 г.

Филмография

Филми

Източници

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Афроамерикански актьори
Американски режисьори
Американски филмови продуценти
Посланици на добра воля на УНИЦЕФ
Американски защитници на граждански права
Американски социалисти
Родени в Сан Франциско